Romain Le Gac, né le  à Nogent-sur-Marne, est un danseur sur glace français.

Biographie

Carrière sportive 
Il est médaillé de bronze en compétition par équipes mixte aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012 à Innsbruck.

Il a remporté la coupe Internationale de Nice en 2016. 

Sa partenaire de danse est sa femme Marie-Jade Lauriault. Il fait partie de l'équipe olympique française pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Estelle Elizabeth (2 saisons : 2012-2014)
 Marie-Jade Lauriault (9 saisons : 2014-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1995
Patineur artistique français
Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Nogent-sur-Marne